Cremerbuurt (Amsterdam), een buurt in Amsterdam
Cremerbuurt (Haarlem), een buurt in Haarlem